Arbus (Itália), uma comuna italiana da região da Sardenha, província de Cagliari.
Arbus (França), uma comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento dos Pirenéus Atlânticos.